Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Gemini. As estrelas estão listadas por luminosidade decrescente.

Ver também 

 Lista de estrelas por constelação

Referências 

 
Gemini